Capriccio italiano, poema sinfonico di Pëtr Il'ič Čajkovskij
Capriccio italiano, romanzo di Edoardo Sanguineti